Пристав се може односити на:

 Пристав, полицијска дужност у Руској Империји.
 Судски пристав, судски извршилац у Руској Федерацији.